A Wissper 2015-ben indult német-angol televíziós 3D-s számítógépes animációs sorozat, amelyet Karina Stanford rendezett. Az animációs játékfilmsorozat producere Karina Stanford. A tévéfilmsorozat az m4e, a Telegael, a Discreet Art Productions, a Bastei Media és az Absolutely Cuckoo gyártásában készült. Műfaja fantasyfilm- és filmdráma-sorozat. Az Egyesült Királyságban 2015. október 12-től a Channel 5 vetíti, Magyarországon 2018. július 13-ától az M2 sugározza.

Ismertető

Szereplők

Epizódok

Jegyzetek

Források 
 hivatalos oldala

További információk 
 Wissper a tv.24.hu-n 

__LEGYENTARTALOMJEGYZÉK__

2015-ben bemutatott német televíziós sorozatok
2015-ben bemutatott brit televíziós sorozatok